Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2021 der Damen. Für das Turnier der Kategorie WTA 1000 qualifizieren sich 12 Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. März 2021 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Miami Gardens